Его́рьевск — административно-территориальная единица (город областного подчинения с административной территорией), в границах которой создано муниципальное образование городской округ Егорьевск на востоке Московской области России. До 2015 года его территорию занимал Его́рьевский райо́н.

География 
Площадь территории округа составляет 1717,06 км². Округ граничит с городским округом Воскресенском, городским округом Коломной, городским округом Луховицы, Орехово-Зуевским Городским округом и городским округом Шатурой Московской области, а также с Клепиковским районом Рязанской области.

Большую часть территории округа, 60 %, занимают леса. Егорьевск — это ворота в знаменитую Мещёру, где господствуют медленно текущие реки с заболоченными долинами, многочисленные озера, вязкие болота и чистые родники. Мещёру воспел Константин Паустовский, называя её «краем бревенчатых погостов из крестьянских сказок, загадочных болотных мшар, таинственных лесных озёр и заколдованной тишины».

Взглянуть на мещёрскую природу можно в зоне отдыха «Любляна». Происхождение названия здешнего озера может быть интересным. Так, начиная с X века, часто называли водоёмы, в которых происходили массовые крещения славян.

Богат животный мир — встречаются лоси, кабаны, лисы, зайцы, белки, еноты, куницы, но всё реже можно встретить бобров, горностаев, выхухолей. В последние годы в лесах появилось много волков, которые наносят значительный урон лесным обитателям. Изредка появляется рысь. Из птиц гнездятся глухари, тетерева, рябчики. В глухих местах, на болотах встречаются скопа и орлан-белохвост, занесённые в Красную книгу.

История 

7 ноября 2015 года Егорьевский муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав городские и сельские поселения были объединены в единое муниципальное образование  — городской округ Егорьевск.
 
23 ноября 2015 года рабочий посёлок Рязановский был упразднён и включён в черту города Егорьевска.

8 декабря 2015 года город Егорьевск был отнесен к категории города областного подчинения Московской области, а Егорьевский район как административно-территориальная единица области был упразднён: вместо него образована новая административно-территориальная единица — город областного подчинения Егорьевск с административной территорией.

Уже в составе городского округа 25 сентября 2017 года Рязановскому возвращён статус рабочего посёлка как отдельного населённого пункта.

Население 
Городской округ

Урбанизация 
В городских условиях (город Егорьевск и рп Рязановский) проживают  % населения городского округа.

Населённые пункты

Общая карта 
Легенда карты:

Местное самоуправление

Органы власти городского округа 
Структуру органов местного самоуправления городского округа, обладающих собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, составляют:
 Совет депутатов городского округа;
 глава городского округа;
 администрация городского округа;
 контрольно-счётная палата городского округа Егорьевск.

Глава городского округа 
Глава городского округа Егорьевск с 2015 года — Гречищев Александр Владимирович (с 2013 года являлся главой муниципального района).. Был избран вновь на 5 лет в ноябре 2018 года. В сентябре 2021 года по предложению Губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутата Государственной Думы Чаплина Никиты Александр Гречищев стал временно исполняющим полномочия Главы городского округа Коломна, а уже в ноябре Главой городского округа Коломна. 

С сентября 2021 года временно исполняющим обязанности Главы городского округа Егорьевск стал Викулов Дмитрий Викторович, который до этого с 2014 года был Заместителем Главы городского округа Егорьевск.

18 января 2022 года Совет депутатов городского округа Егорьевск единогласно проголосовал за кандидатуру Викулова Дмитрия Викторовича на пост Главы городского округа Егорьевск.

Заместители главы городского округа Егорьевск:

Совет депутатов городского округа Егорьевск 
Председатель совета депутатов-Лавров Михаил Трофимович

Главы Егорьевского района (1945-2015)

Территориальные отделы городского округа 
Территориальное управление городского округа как структурное подразделение администрации городского округа представлено 4 территориальными отделами во главе с начальниками отделов:

Раменский отдел
Начальник Раменского отдела — заместитель начальника Территориального управления администрации городского округа — Голованов Виталий Валерьевич.

 Юрцовский отдел
Начальник Юрцовского отдела — заместитель начальника Территориального управления администрации городского округа — Фанышев Игорь Вадимович

Саввинский отдел
Начальник Саввинского отдела — заместитель начальника Территориального управления администрации городского округа — Белов Алексей Владимирович

Шувойский отдел
Начальник Шувойского отдела — заместитель начальника Территориального управления администрации городского округа — Тызин Алексей Исаакович.

Начальником Территориального управления администрации городского округа является Орлов Борис Борисович.

Экономика 
В советское время ведущей отраслью промышленности Егорьевска была лёгкая (главным образом текстильная) промышленность. В связи с распадом Советского Союза, постепенно пришли в упадок и прекратили своё существование важнейшие городские предприятия: завод асбестовых технических изделий, станкостроительный завод «Комсомолец» (выпускавший зубообрабатывающие станки для многих предприятий СССР и зарубежных стран).

С начала 2000-х годов администрация района проводит активную политику по привлечению иностранных инвестиций в регион.

За это время открыто более 10 предприятий с иностранным капиталом. Среди них: Kronospan (производство ламината и ДСП), Saint Gobain (изоляционные материалы), Tchibo (кофе), Bella (гигиенические средства), Gedeon Richter (лекарственные препараты), Interprint (производство декоративной бумаги, ламинирующей плёнки), Егорьевский завод строительных материалов.

Помимо иностранных инвестиционных проектов, градообразующую роль играют местные предприятия: кондитерская фабрика «Победа», ЗАО «Империя соусов» (торговая марка «Стебель бамбука»), колбасно-гастрономическая фабрика им. Афанасьева (мясокомбинат), Егорьевска птицефабрика (торговая марка «Индис»), ЗАО «Техос» (изготовление продукции для нужд РЖД) и фабрика детской обуви АО «Егорьевск-обувь» (торговая марка «Котофей», ранее — Егорьевская обувная фабрика).

В Егорьевском районе выращивают зерновые культуры, картофель. В закрытом грунте — огурцы и помидоры. Разводят крупный рогатый скот, свиней, птицу (2 птицефабрики).

Месторождения фосфоритов (Егорьевское месторождение — крупнейшее в Московской области), глин, песков, торфа.

Транспорт 
В городском округе Егорьевск районе представлен автомобильный и железнодорожный транспорт, трубопроводный только в виде инженерных сетей местного значения. Сеть автодорог хорошо развита, более 90 % населённых пунктов имеют всесезонные подъезды, планируется масштабное развитие сети в рамках проекта строительства ЦКАД.

Железнодорожное сообщение развито очень слабо, через городской округ Егорьевск проходят:
 однопутное ответвление от Большого кольца Московской железной дороги через основную часть города Егорьевск: станция Егорьевск I с пассажирским остановочным пунктом Егорьевск II. Связь с Москвой тремя парами прямых электропоездов в день, а также работают местные электропоезда кольца в сторону станций Куровская и Воскресенск.
 однопутное неэлектрифицированное тупиковое ответвление от Казанского направления МЖД (от станции Кривандино) до станции Рязановка, находящейся в рабочем посёлке Рязановский.

Услуги по обслуживанию пассажирским транспортом населения оказывают: АО "Мострансавто" МАП №4 Производственная база "Егорьевск" (бывшая  автотранспортная колонна № 1796), ОАО «ЦППК» (Центральная пригородная перевозочная компания) несколько частных предпринимателей, оказывающих услуги такси, в том числе — «маршрутного».

На землях бывшего Егорьевского района ранее существовала узкоколейная железная дорога «Егорьевск — Шатура», которая была разобрана в 1970-х годах. По данной ветке осуществлялось пассажирское движение. Также до 2004 года осуществлялось техническое движение между Меланжевым комбинатом (ныне не существует) и Хлопчато-бумажным комбинатом (ныне не существует).

Внутригородские автобусные маршруты 
 № 1 ул. Хлебникова — ул. Крупской
 № 2 Больничный комплекс — Нечаевская ул.
 № 3 Вокзал — ул. Победы
 № 6 Дорожный участок — Русанцевская ул.
 № 7 Дорожный участок — Владимирская ул.
 № 8 Больничный комплекс — ул. Победы
 № 9 Вокзал — 2-й микрорайон — 5-й микрорайон — Вокзал (кольцевой)
 № 10 Дорожный участок — Нечаевская ул.
 № 11 Вокзал — 6-й микрорайон
 № 14 Вокзал — Красная горка
 № 15 Вокзал — Овощной Рынок
 № 16 Вокзал — Больничный комплекс — Холмы — Вокзал (кольцевой)

Пригородные автобусные маршруты 
 № 21 Егорьевск — с. Троица
 № 24 Егорьевск — д. Ивановская — Егорьевск (кольцевой)
 № 25 Егорьевск — с. Починки — с. Радовицы (1-й Посёлок)
 № 26 Егорьевск — с. Радовицы (1-й Посёлок)
 № 27 Егорьевск — д. Кочема
 № 28 Егорьевск — с. Устьяново
 № 29 Егорьевск — Воскресенск
 № 30 Егорьевск — д. Тимшино
 № 30 Коломна — с. Новопокровское
 № 31 Егорьевск — д. Гулынки — д. Кочема
 № 32 Егорьевск — д. Вантино
 № 33 Егорьевск — пос. Шувое
 № 34 Егорьевск — д. Иншино
 № 36 Егорьевск — д. Саматиха
 № 37 д. Ефремовская — д. Кукшево
 № 39 Шатура — Шарапово
 № 40 д. Ефремовская — д. Семёновская
 № 41 Егорьевск — д. Денисиха
 № 42 д. Селиваниха — д. Холмы
 № 43 Шатура — Егорьевск
 № 44 Егорьевск — д. Жучата
 № 47 Егорьевск — Куровское
 № 48 Егорьевск- Полбино- СНТ «Рубин» (летний)
 № 49 Егорьевск — Дмитровский погост
 № 50 Егорьевск-Тимшино (летний)
 № 53 Егорьевск — Орехово-Зуево
 № 59 пос. Рязановский — пос. Белоомут
 № 67 Егорьевск — Радовицкий Мох
 № 80 Егорьевск — Коломна

Междугородние автобусные маршруты 
 № 313 Дмитровский погост — Москва (м. Котельники)
 № 325 Егорьевск — Москва (м. Котельники)
 № 327 Перхурово — Москва (м. Котельники)
 № 328 санаторий «Белое озеро» — Москва (м. Котельники)
 № 332 Радовицкий — Москва (м. Котельники)
 № 340 Радовицы — Москва (м. Котельники) (летний)
 № 389 Верейка — Москва (м. Котельники) (летний)
 № 939 Спас-Клепики — Москва (м. Котельники)

Достопримечательности 
 Александро-Невский собор (1879—1897 годов) в Егорьевске
 Николо-Радовицкий монастырь XVIII—XIX веков. в Егорьевске (Радовицы)
 Храм во имя Преображения Господня в Спас-Леоновщине
 Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы в Низком
 Церковь Алексия, Митрополита Московского в Егорьевске
 Старообрядческая церковь Георгия Победоносца в Егорьевске
 Церковь Казанской иконы Божией Матери в Егорьевске
 Свято-Троицкий девичий Мариинский монастырь (конец XIX века) в Егорьевске
 Комплекс зданий городского училища в стиле модерн (1909 года)
 Казанский монастырь в с. Колычёво
 Церковь Георгия Победоносца (д. Алешино)
 Церковь Воскресения в с. Куплиям

См. также 
 Административно-территориальное деление Московской области
 Леоновщина

Примечания

Ссылки 
 Районная администрация
 Памятники архитектуры Егорьевского района Московской области
 Храмы Егорьевского района Московской области
 История Егорьевского района